Rudkøbing, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Fyn, il comune aveva una popolazione di 6 676 abitanti (2005) e una superficie di 63 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Tranekær e Sydlangeland per dare luogo al neo-costituito comune di Langeland compreso nella regione dello Syddanmark.

Comuni della Danimarca soppressi
Langeland